Příjmení Vašíček je zdrobnělina mužského jména Václav a nosí je více osobností:

 Antonín Vašíček (1903–1966) – český fyzik
 Arnošt Vašíček (* 1953) – český spisovatel, scenárista a záhadolog
 Ivo Vašíček (* 1961) – český manažer a politik Pirátské strany
 Jan Vašíček (* 1973) – politik a radní města Prahy
 Jiří Vašíček (rozcestník)
 Josef Vašíček (fotbalista) (1912–?) – český fotbalový brankář
 Josef Vašíček (1980–2011) – český lední hokejista
 Miroslav Vašíček (* 1950) - český silniční motocyklový závodník
 Oldřich Vašíček (* 1942) – český matematik žijící v USA
 Pavel Vašíček (rozcestník)
 Petr Vašíček (* 1979) – český malíř
 Robert Vašíček (* 1979) – český politik
 Rudolf Vašíček (1913–1993) – český český římskokatolický kněz, jezuita 
 Václav Vašíček (* 1991) – český fotbalista
 Vladimír Vašíček (1919–2003) – český malíř
 Vladimír Vašíček (lední hokejista) (* 1952) - český hokejista
 Vojtěch Vašíček (* 1956) – český paralympijský sportovec
 Zdeněk Vašíček (1933–2011) – český filosof, historik, archivář, archeolog, chartista a disident

Česká příjmení